La vasque à purification, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section W « Vases en pierre et poterie » de la liste de Gardiner ; il y est noté W3.

Il représente une vasque à purification en albâtre, incrustée en son centre d'une pierre précieuse, et est translitéré ḥb.

Exemples de mots

Bibliographie 

 
 Ruth Schumann Antelme, Stéphane Rossini,  Illustrated Hieroglyphics Handbook, 1998, English trans. 2002, Sterling Publishing Co. (Index, Summary lists (tables), selected uniliterals, biliterals, and triliterals.) (softcover, )
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien